7 докторів наук, 45 кандидатів наук, з них 10 майбутніх докторів

Доктори наук

#Олександр Іванович СТЕПАНЕЦЬ  
 канд.дис. "Про деякі лінійні процеси наближення функцій" (1968)
 докт.дис. "Дослідження з екстремальних задач теорії підсумовування рядів Фур'є" (1974)
 Степанець Олександр Іванович

#Володимир Іванович БІЛИЙ 
 канд.дис. "Дробове диференціювання в комплексній області та питання теорії наближення функцій" (1963)
 докт.дис. "Метод конформних інваріантів в теорії наближення функцій комплексної змінної" (1978)

#Ігор Олександрович ШЕВЧУК 
 канд.дис. "Про теорему Племеля-Привалова та конструктивну характеристику функцій класів Зігмунда" (1973)
 докт.дис. "Продовження та наближення гладких функцій однієї змінної" (1985)

#Віктор Миколайович КОНОВАЛОВ 
 докт.дис. "Дослідження з наближення та продовження функцій багатьох дійсних змінних" (1985)
 КОНОВА́ЛОВ Віктор Миколайович  //

#Юрій Іванович ВОЛКОВ 
 канд.дис. "Про деякі зв'язки між структурними та конструктивними властивостями функцій комплексної змінної, що задані в областях з кусково-гладкою границею" (1968)
 докт.дис. "Додатні лінійні оператори, породжувані мірами" (1990)

#Юрій Іванович МЕЛЬНИК 
 канд.дис. "Деякі спеціальні цілі функції та їх застосування в теорії зображення регулярних функцій рядами Діріхле" (1976)
 докт.дис. "Питання зображення регулярних функцій рядами експонент" (1990)

#Юрій Костянтинович ПОДЛИПЕНКО 
 канд.дис. "Застосування апроксимаційного методу до розв'язання задач Коші та Гурса для диференціальних рівнянь" (1978)
 докт.дис. "Дослідження крайових задач дифракції в деяких областях із некомпактними границями" (1993)

#Музафар АЗІЗОВ 
 канд.дис. "Наближення многочленами розв'язків деяких типів задач для диференціальних рівнянь" (1985)
 докт.дис. "Оптимізація наближених методів розв'язання деяких класів інтегральних рівнянь та суміжні питання теорії наближених методів" (2009)

#Андрій Геннадійович БАКАН 
 канд.дис. "Деякі питання випуклого аналізу та їх застосування в теорії функцій" (1986)
 докт.дис. "Поліноміальна апроксимація на дійсній осі, проблема Карліна та нормальність опуклих множин" (2009)

#Анатолій Петрович ГОЛУБ 
 канд.дис. "Апроксимація Паде деяких гіпергеометричних функцій" (1983)
 докт.дис. "Метод узагальнених моментних зображень в теорії раціональної апроксимації " (2010)

Кандидати наук

Володимир Іванович БІЛИЙ 
 канд.дис. "Дробове диференціювання в комплексній області та питання теорії наближення функцій" (1963)
 докт.дис. "Метод конформних інваріантів в теорії наближення функцій комплексної змінної" (1978)

Марія Іванівна АНДРАШКО 
 канд.дис. Наближення функцій комплексної змінної у метриці  в областях з кутами (1964)

Віктор Борисович ГРИШИН 
 канд.дис. "Про наближення неперервних періодичних функцій двох змінних тригонометричними многочленами" (1964)

Іван Федорович ГРИГОРЧУК 
 канд.дис. "-базиси та їх застосування до деяких питань теорії функцій" (1965)

Роман Миколайович КОВАЛЬЧУК 
 канд.дис. "Про модулі неперервності аналітичних функцій та про наближення функцій багатьох комплексних змінних" (1965)
 У 1969 році деканом [фізико-математичного] факультету було призначено Ковальчука Романа Миколайовича, який працював на цій посаді до 1976 року.

Гаджі Алібек огли АЛІБЕКОВ 
 канд.дис. «Рівномірне наближення функцій комплексної змінної на замкнених множинах з кутами» (1966)

Василь Петрович БУРЛАЧЕНКО 
 канд.дис. "Про аналітичне продовження дзета-функції Рімана за допомогою подвійних рядів" (1967)

Юрій Іванович ВОЛКОВ 
 канд.дис. "Про деякі зв'язки між структурними та конструктивними властивостями функцій комплексної змінної, що задані в областях з кусково-гладкою границею" (1968)
 докт.дис. "Додатні лінійні оператори, породжувані мірами" (1990)

Микола Миколайович ВОРОБЙОВ 
 канд.дис. Про наближення функцій класів  на замкнених множинах з кусково-гладкою границею (1968)

Данило Михайлович ГАЛАН 
 канд.дис. "Про наближення многочленами функцій однієї комплексної змінної в областях з гладкою та кусково-гладкою границею" (1968)

Володимир Олексійович ПАНАСОВИЧ 
 канд.дис. "Про оцінки точності кубатурних формул для круга та кулі" (1968)

Олександр Іванович ШВАЙ 
 канд.дис. "Про наближення функцій класів , заданих на замкнених множинах з будь-якими, відмінними від нуля та , кутами" (1968)

Олександр Іванович СТЕПАНЕЦЬ  
 канд.дис. "Про деякі лінійні процеси наближення функцій" (1969)
 докт.дис. "Дослідження з екстремальних задач теорії підсумовування рядів Фур'є" (1974)
 Степанець Олександр Іванович

Рудольф Валентинович ПОЛЯКОВ 
 канд.дис. "Про наближення неперервних функцій, заданих на обмежених замкнутих множинах" (1969)

Лідія Іванівна КОЛЕСНИК 
 канд.дис. "Про наближення функцій в метриці простору , на замкнених множинах з кусково-гладкою границею" (1970)

Всеволод Васильович КРОЧУК 
 канд.дис. "Про наближення поліномами розв'язків диференціальних та інтегральних рівнянь" (1970)

Мохамед Ісмаїлович ХУССЕЙН 
 канд.дис. "Про застосування лінійних методів до наближення поліномами в метриці , розв'язків інтегральних рівнянь Фредгольма другого роду, рівнянь Гаммерштейна та звичайних диференціальних рівнянь" (1972)

Віктор Миколайович КОНОВАЛОВ 
 канд.дис. Про конструктивні характеристики деяких класів функцій багатьох дійсних змінних (1973)
 докт.дис. "Дослідження з наближення та продовження функцій багатьох дійсних змінних" (1985)
 КОНОВА́ЛОВ Віктор Миколайович  //

Ігор Олександрович ШЕВЧУК 
 канд.дис. "Про теорему Племеля-Привалова та конструктивну характеристику функцій класів Зігмунда" (1973)
 докт.дис. "Продовження та наближення гладких функцій однієї змінної" (1985)

Петро Єрофійович АНТОНЮК 
 канд.дис. "Про рівномірне наближення многочленами функцій на замкнутих множинах з кусково-гладкою границею" (1973)

Петро Миколайович ДЕНИСЕНКО 
 канд.дис. "Дискретні оператори та їх застосування до розв'язання задачі Коші за методом В. К. Дзядика" (1974)

Георгій Серапіонович СМІРНОВ 
 канд.дис. "До задачі найкращого наближення в лінійних нормованих просторах та просторі абстрактних функцій" (1974)

Віталій Олексійович БОРОДІН 
 канд.дис. "Про граничні властивості гармонічних та аналітичних функцій класів Гельдера в областях з кусково-гладкою границею" (1975)

Анатолій Володимирович БУШАНСЬКИЙ 
 канд.дис. "Найкращі гармонічні наближення на деяких класах джереловидно представимих функцій" (1975)

Юрій Іванович МЕЛЬНИК 
 канд.дис. "Деякі спеціальні цілі функції та їх застосування в теорії зображення регулярних функцій рядами Діріхле" (1976)
 докт.дис. "Питання зображення регулярних функцій рядами експонент" (1990)

Євген Костянтинович КРУТИГОЛОВА 
 канд.дис. "Про зображення аналітичних функцій рядами Діріхле в замкнутих ???випуклих областях" (1977)

Олександр Сергійович ПРИПІК 
 канд.дис. Деякі питання наближення функцій на замкнених множинах (1977)

Всеволод Кузьмич СТОЛЯРЧУК 
 канд.дис. "Побудова алгебраїчних многочленів, що здійснюють близьке до найкращого наближення спеціальних функцій" (1977)

Юрій Костянтинович ПОДЛИПЕНКО 
 канд.дис. "Застосування апроксимаційного методу до розв'язання задач Коші та Гурса для диференціальних рівнянь" (1978)
 докт.дис. "Дослідження крайових задач дифракції в деяких областях із некомпактними границями" (1993)

Павло Дмитрович ЛИТВИНЕЦЬ 
 канд.дис. "Застосування апроксимаційного методу до розв'язання систем лінійних диференціальних рівнянь з многочленними коефіцієнтами та рівнянь з аргументами, що запізнюються" (1979)

Леонтій Іванович ФІЛОЗОФ 
 канд.дис. "Наближення функцій ланцюговими дробами" (1979)

Валентин Іванович БІЛЕНКО 
 канд.дис. "Наближення поліномами розв'язків інтегральних рівнянь Гаммерштейна та неявних функцій"(1980)

Володимир Віталійович КОВТУНЕЦЬ 
 канд.дис. "Дослідження екстремальних властивостей -вужів" (1981)
 Ковтунець Володимир Віталійович

Леонід Андрійович ОСТРОВЕЦЬКИЙ 
 канд.дис. "Апроксимація розв'язків лінійних диференціальних рівнянь гіперболічного типу з многочленними коефіцієнтами" (1982)

Анатолій Петрович ГОЛУБ 
 канд.дис. "Апроксимація Паде деяких гіпергеометричних функцій" (1983)
 докт.дис. "Метод узагальнених моментних зображень в теорії раціональної апроксимації" (2010)

Музафар АЗІЗОВ 
 канд.дис. "Наближення многочленами розв'язків деяких типів задач для диференціальних рівнянь" (1985)
 докт.дис. "Оптимізація наближених методів розв'язання деяких класів інтегральних рівнянь та суміжні питання теорії наближених методів" (2009)
 ТаджДПУ, Душанбе

Світлана Федорівна КАРПЕНКО (БУСЛАЄВА) 
 канд.дис. "Застосування апроксимаційно-ітеративного та апроксимаційного методів до розв'язання інтегральних та диференціальних рівнянь" (1985)

Василь Ростиславович КРАВЧУК 
 канд.дис. "Ефективна раціональна апроксимація порядків  та  елементарних функцій" (1985)

Андрій Геннадійович БАКАН 
 канд.дис. "Деякі питання випуклого аналізу та їх застосування в теорії функцій" (1986)
 докт.дис. "Поліноміальна апроксимація на дійсній осі, проблема Карліна та нормальність опуклих множин" (2009)

Максим Миколайович ЧИП 
 канд.дис. "Застосування узагальненої проблеми моментів до отримання інтегральних зображень функцій та апроксимацій Паде" (1986)

Петро Степанович ЯНЧУК 
 канд.дис. "Застосування А-методу до еліптичних рівнянь" (1986)
 Янчук Петро Степанович / З 1 вересня 2000 року декан факультету кібернетики // Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука. Кафедра інформаційних систем та обчислювальних методів

Дмитро Антонович НАЙКО 
 канд.дис. "Поліпшення збіжності послідовностей деяких лінійних додатних операторів" (1987)

Юрій Іванович РОМАНЕНКО 
 канд.дис. "АІ-метод наближеного розв'язування нелінійних диференціальних рівнянь гіперболічного типу" (1989)

Людмила Борисівна ШЕВЧУК (НЕСТЕРОВИЧ) 
 канд.дис. "Побудова вужів та деякі їх застосування" (1990)

Малак Мехаель РІЗК 
 канд.дис. Теорія і застосування АІ-методу, та його порівняння з методами типу Рунге-Кутти (1991)
 Malak M. RIZK (b. 15.12.1955). 1991. Theory and Application of Iterative Approximation Method, and its Comparison with Methods of Type Runge-Kutta
 Theory And Application of Iterative Approximation Method And its Comparison With Methods of Type Runge-Kutta., Nauk Ukrain. SSR. Inst. Math., Kiev, Preprint no. 39 (1991), p. 58. / Теория и практика АИ-метода, сравнение его с методами типа Рунге-Кутта / Владислав Кириллович Дзядык, Александр Михайлович Басов, Малак Михаил Ризк // Киев, ИМ, 1991 -- 58 с. (Препринт / АН УССР. Ин-т математики; 91.39)
 The Approximate Solution of Systems of Ordinary Differential Equations By Means of The Approximation – Iteration Method in a Complex Domain, Studies in the theory of the approximation of functions, Akad. Nauk Ukrain. SSR. Inst. Mat. ,Kiev (1991), p. 72-85
 Dzyadyk's Technique for Ordinary Differential Equations Using Hermitian Interpolating Polynomials / Метод Дзядика розв'язування звичайних диференціальних рівнянь 3 використанням інтерполяційних поліномів Ерміта  // Article in Ukrainian Mathematical Journal 53:4 (2001) / 501--512  
 Розклади фундаментальних інтерполяційних поліномів Ерміта в термінах поліномів Чебишова  / Expansions for the Fundamental Hermite Interpolation Polynomials in Terms of Chebyshev Polynomials // 53:1 (2001), 135--143

Віктор Анатолійович САМОНЕНКО 
 канд.дис. "Апроксимаційно-ітеративний метод розв'язку нелінійних інтегральних та диференціальних рівнянь" (1994)

Яків Григорович ІВАЩУК 
 канд.дис. "Екстремальні та апроксимаційні властивості функцій з інтерполяційних класів" (2014)
 Іващук Яків Григорович  // Wikiситет, УІІВГ (НУВГП)

Співавтори, які не захистили дисертації

Олександр Михайлович БАСОВ 

 Об эффективном решении краевых задач для систем обыкновенных дифференциальных уравнений / Владислав Кириллович Дзядык, Александр Михайлович Басов // Препринт 90.29. Киев, Институт математики АН УССР, 1991 -- 21 с.
 Теория и практика АИ-метода, сравнение его с методами типа Рунге-Кутта / Владислав Кириллович Дзядык, Александр Михайлович Басов, Малак Михаил Ризк // Препринт 91.39. Киев, Институт математики АН УССР, 1991 -- 58 с.

Ярослав Пилипович ВАСИЛЕНКО 

 Применение аппроксимативно-итеративного метода к решению жёстких задач для обыкновенных дифференциальных уравнений / Владислав Кириллович Дзядык, Ярослав Филиппович Василенко // Препринт 91.55. Киев, Институт математики АН УССР, 1991 -- 39 с.
 Асистент кафедри інформатики та методики її навчання , ТНПУ / Тернопільський педагогічний університет

Ірина Василівна ГАВРИЛЬЧЕНКО 

 Применение аппроксимативно-итеративного метода к решению задачи Валле-Пуссена / Владислав Кириллович Дзядык, Ирина Васильевна Гаврильченко // Препринт 93.10. Киев, Институт математики НАН Украины, 1993 -- 24 с.
 ГАВРИЛЬЧЕНКО Ірина Василівна . Вчитель інформатики // Спеціалізована школа № 200 імені Василя Стуса (вул. Семашка, 9). Педагогічний колектив. Кафедра вчителів математики, фізики та інформатики

Примітки